Eliteserien 1990/91 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1990/91, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1990/91, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1990/91